
Termin -{R56}- ima više značenja.

 R-oznake, R56: Toksično za terestrične organizme
 R56 put (Južna Afrika), autoput